Pishurka (bulgariska: Пишурка) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Medkovets och regionen Montana, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia. Pishurka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pishurka är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Pishurka. Närmaste större samhälle är Lom,  km norr om Pishurka.

Trakten runt Pishurka består till största delen av jordbruksmark. Runt Pishurka är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Montana (region)
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll